Yamato (倭, 大倭, 大和, 日本) est le mot japonais désignant les plaines et monts autour de l'ancienne capitale, Nara (province de Yamato), au cours de la Proto-histoire - période Yamato (250-710). Cette période en recouvre deux : la période Kofun (250 à 538, ou milieu du ) et la période Asuka (milieu du  - 710). Dans une seconde acception, Yamato désigne toutes les terres soumises à l'autorité impériale (ou plus exactement, à cette époque, soumises à l'autorité du souverain, le tennō. L'appellation officielle Nihon, d'origine sino-japonaise, n'est employée qu'à partir du  : voir Noms du Japon.

Étymologie et notation 
Avec l'introduction des kanjis dans l'Archipel, le terme Yamato qui désigne par extension les terres sous la domination de l'empereur, est noté 倭, caractère chinois désignant l'archipel japonais dans la littérature antique chinoise. À la fin du , lorsque nait le terme 日本, « origine du soleil », pour désigner la nation japonaise, ces deux caractères sont lus soit Yamato soit selon une lecture sino-japonaise, laquelle s'imposera donnant les appellations actuelles Nihon et Nippon.

D'autre part, Yamato désignant aussi initialement un territoire dans le bassin de Nara, lorsque les noms des provinces sont réorganisés dans le cadre du système ritsuryō (imposant d'écrire chaque nom de province en deux kanjis suivis du caractère 国, pour « pays de »), la province de Yamato (倭国) devient ainsi 大倭国, lequel se fait progressivement supplanter par 大和国, le kanji 和 étant un « équivalent élégant » (好字) de 倭, à savoir que 和 possède des sens positifs (porteurs de chance) comme « paix » ou « union » et qu'il a la même lecture sino-japonaise wa que 倭. En vertu du même lien qui a vu Yamato se noter 倭 voire 日本, la notation 大和 devient également synonyme du Japon dans son ensemble, ce qui explique que 和 contient désormais le sens de « Japon » ou « japonais », comme dans 和英辞典 (dictionnaire japonais-anglais) ou 和食 (cuisine japonaise). Enfin, 大和 peut être lui-même lu de manière sino-japonaise : daiwa ou taiwa.

Sciences et techniques 
 Yamato, suivi d'un numéro, est le nom officiel des quelque  trouvées sur le , en Antarctique.

Sciences humaines et sociales 
 Les Yamato sont l’ethnie majoritaire au Japon, par opposition aux Aïnous et aux Ryukyuans.
 Le yamato-damashii est un terme de la langue japonaise destiné à désigner les valeurs et les caractéristiques spirituelles et culturelles du peuple japonais.
 La  est le lexique de la langue indigène japonaise, par opposition au lexique d'origine chinoise.
 La période Yamato (250-710) est la période de l'histoire du Japon pendant laquelle une structure politique et sociale se met en place dans la province de Yamato.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Les Hommes du Yamato (Otokotachi no Yamato) est un film japonais de 2005.
 Yamato est une saga d'animation japonaise de science-fiction cocréée par Leiji Matsumoto.

Entreprises 
 Yamato Holdings est une holding japonaise qui fait partie du TOPIX 100.
 Yamato Life est une compagnie d'assurance-vie japonaise.
 Yamato Transport est une société de transport et logistique de Yamato Holdings.

Littérature et bande dessinée 
 Yamato Nadeshiko est un shôjo manga de Tomoko Hayakawa.
 Yamato est un personnage des mangas Naruto et One Piece.

Marine 
 La classe Yamato est la dernière classe de cuirassés de la Marine impériale japonaise durant la Seconde Guerre mondiale, dont :
 le cuirassé Yamato, le premier navire de cette classe.
 Plusieurs navires de la compagnie japonaise Hankyu Ferry ont porté ce nom, dont :
 le New Yamato (1983-1996) ;
 le Yamato, premier du nom (2002-2020) ;
 le nouveau Yamato, en service depuis .

Musique 
 Wadaiko Yamato est un groupe de percussions japonais de taiko.

Toponyme

Antarctique 
 les monts Yamato (nom donné par une expédition japonaise), connus internationalement comme les monts de la reine Fabiola ;
 le , un glacier situé parmi les monts ci-dessus. Ce glacier est notamment connu en planétologie parce qu'on y a trouvé plus de  ;

États-Unis 
 la , une ancienne communauté agricole japonaise à Livingston (Californie) ;
 la , une ancienne communauté agricole japonaise à Boca Raton (Floride) ;

Japon 
 Yamato, une ville de la préfecture de Kanagawa ;
 Yamato, un bourg du district de Kamimashiki (préfecture de Kumamoto) ;
 Yamato, un village du district d'Ōshima (préfecture de Kagoshima) ;
 Yamato, un ancien bourg de la préfecture de Fukuoka ;
 la Yamato-gawa, une rivière ;
 la province de Yamato, une ancienne province (l'actuelle préfecture de Nara).

Notes et références

Notes

Références